Qala kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qala (ort i Azerbajdzjan), Baku,

Malta 

 Il-Qala, ort och kommun på Gozo, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Maltaförgreningar